Салина-Крус:

 Салина-Крус — город в Мексике, входит в штат Оахака.
 Салина-Крус — муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.